Sæby (Frederikshavn), voormalige gemeente en plaats, nu deel van gemeente Frederikshavn
Sæby (Kalundborg), gehucht in de gemeente Kalundborg
Sæby (Lejre), gehucht in de gemeente Lejre

Parochies:
Sæby (parochie, Frederikshavn)
Sæby (parochie, Kalundborg)
Sæby (parochie, Lejre)
Sæby (parochie, Skive)